Bonnières (Oise)
 Bonnières (Pas-de-Calais)
ook:
Bonnières-sur-Seine,  Yvelines